Абу́ Яку́б Исха́к ибн Ибрахи́м аль-Ма́рвази (), более известный как Исха́к ибн Рахаве́йх (Рахавейхи, Рахавайх, ; , Мерв — , ) — один из видных мусульманских учёных, хадисовед, хафиз.

Биография 
Его полное имя: Абу Якуб Исхак ибн Ибрахим ибн Мухаллад ибн Ибрахим ибн Абдуллах ибн Бакр ибн Убайдуллах ибн Галиб ибн Абд аль-Варис ибн Абдуллах ибн Атия ибн Мурра ибн Кааб ибн Хаммам ибн Асад ибн Мурра ибн Амр ибн Ханзала ибн Малик ибн Зейд Манат ибн Тамим аль-Ханзали аль-Марвази ан-Найсабури.

Исхак ибн Рахавейх был родом из Мерва (совр. Туркменистан) и родился предположительно в 161 или 166 году по мусульманскому календарю (778 или 783 год). Прозвище «Ибн Рахавейх» было связано с тем, что его отец родился по пути в Мекку и жители Мерва нарекли его «Рахавейхом», что на их языке значило «родившийся в пути».

Исхак ибн Рахавейх путешествовал по многим городам для записи и изучения хадисов. Многие выдающиеся мусульманские учёные, которые впоследствии стали знаменитыми имамами, обучались у Исхака. Среди них: основатель ханбалитской правовой школы Ахмад ибн Ханбаль, автор самого известного сборника хадисов «Сахих аль-Бухари» Мухаммад аль-Бухари, автор «Сахих Муслима» Муслим ибн аль-Хаджжадж, Абу Иса ат-Тирмизи, ан-Насаи и др. Его идентифицируют с Ибн Рахивайхом аль-Арджани (), автором комментария () к десятой книге «Начал» Евклида.

Исхак ибн Рахавейх ушёл из жизни ночью 15 числа месяца шаабан 238 года по хиджре (30 января 853 года).

Высказывания о нём 
Абу Хатим ар-Рази: «Я восхищаюсь достоверностью и выверенностью его хадисов, а также его удивительной памятью».

Абу Зура ар-Рази: «Никто не знает больше хадисов, чем Исхак».

Исхак ибн Рахавейх, как и другие передатчики хадисов, отличался великолепной памятью и способностью к запоминанию. Он говорил о себе: «Не слышал я ничего, кроме как запоминал это. И не забывал я ничего из запомненного».

Аль-Хаким передаёт со слов Яхъи ибн Мухаммада аль-Анбари, что Ибрахим ибн Абу Талиб говорил:

Я спросил Абу Кудаму об аш-Шафии, Ахмаде (ибн Ханбале), Исхаке (ибн Рахавейхе) и Абу Убайде, и он ответил: «Самый понимающий из них (в фикхе) — это аш-Шафии, однако он был малым в хадисе; что касается самого богобоязненного из них, то это Ахмад; что касается самого сильного в запоминании, то это Исхак; а что касается самого осведомлённого об арабском языке из них, то это Абу Убайд».

Библиография 
Несмотря на массу учеников и хадисов, которые передаются от него, от Исхака ибн Рахавейха дошёл только его «Муснад». Абу Абдуллах аль-Хаким говорил: «Исхак, Ибн аль-Мубарак и Мухаммад ибн Яхъя погребали свои книги». Это же сообщается и от других имамов, которые не оставляли после себя книг из-за боязни искажений, которые могут быть внесены в их книги, и предпочитали устную передачу Сунны и других знаний.

Примечания

Литература 
 إسحاق بن راهويه — Shamela.ws
 Мухаддисы — ученые науки хадисоведения
 إسحاق بن راهويه — Islamweb.net.

Авторы сборников хадисов